Osoby o tym nazwisku:
 Mars Rafikow – radziecki wojskowy
 Olimdżon Rafikow – tadżycki piłkarz i trener